

Піттсборо — місто, штат Індіана
 Піттсборо — місто, штат Північна Кароліна
 Піттсборо — селище, штат Міссісіпі